Volkswagen Typ 82 (Kübelwagen) — германский автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с 1939 по 1945 год, самый массовый автомобиль Германии времён Второй Мировой войны.

История 
Прототип армейского автомобиля, максимально унифицированный по механической начинке с гражданской моделью KdF-Wagen, был разработан на заводе Volkswagen в 1938 году (первый прототип был сконструирован Ф. Порше ещё в 1936 г.) и получил обозначение KdF Typ 62 или VW Typ 62. В том же году были собраны первые 30 автомобилей. После испытаний и доработок прототип получил новое обозначение KdF Typ 82 или VW Typ 82. В серийное производство пошёл с ноября 1940 года, в вермахте был стандартизирован как Kfz.1 ( — «автомобиль»).

Автомобиль отличался от гражданской модели специальным облегченным открытым 4-дверным кузовом с плоскими панелями, задними колёсными редукторами, межколёсным самоблокирующимся дифференциалом, увеличенным до 290 мм клиренсом, 16-дюймовыми колёсами (в версии для африканской пустыни — с большей шириной протектора).

Кузов был собран из тонких жестяных, продольно усиленных листов, имел складное лобовое стекло и брезентовую откидную крышу. Названием Kübelwagen или Kübelsitzwagen обозначались не только Typ 82. Это общее название для армейских автомобилей открытого типа, на начальном этапе при проектировании которых, из-за необходимости как можно больше облегчить и упростить конструкцию, отказывались от дверей или заменяли их, как и крышу, на брезентовые, сиденья же, для большей безопасности, устанавливали глубокие — «лоханки» (Kübelsitz).

Typ 82 использовались во всех войсках Германии до окончания Второй мировой войны для перевозки личного состава, подвоза боеприпасов и топлива, эвакуации раненых и в качестве передвижной мастерской. На базе Typ 82 было создано более 30 модификаций многоцелевых автомобилей.

На VW Type 82 устанавливался четырёхцилиндровый оппозитный карбюраторный двигатель мощностью 23,5 л. с. В марте 1943 года на «кюбельваген» начали устанавливать 25-сильный двигатель рабочим объёмом 1130 см³. Всего до лета 1945 года было выпущено 50 435 «кюбелей», что сделало Kfz.1 и его модификации самыми массовыми лёгкими автомобилями в вермахте и войсках СС. На заднеприводном шасси типа «82» в 1943—1945 годах выпускали также штабной автомобиль Typ 82E и автомобиль для войск СС Typ 92SS с закрытым кузовом от довоенного KdF-38 (всего произведено 667 ед. обеих моделей вместе взятых). Кроме того, выпускался полноприводный штабной автомобиль VW Typ 87 (в 1942—1944 годах произведено 564 ед.) с трансмиссией от массовой армейской амфибии [[Volkswagen Typ 166|VW Typ 166 (Schwimmwagen)]] (в 1942—1944 годах произведено 14283 ед.)''

Принадлежность германских военных автомобилей определялась по буквам на номерном знаке машин. Так, буквы WH обозначали принадлежность к вермахту, WL — к люфтваффе, WM — к кригсмарине, а ОТ — к Организации Тодта, рунические молнии — к СС.

Ссылки 
 

Колёсные автомобили военного назначения
Typ 82
Вездеходы
Автомобили Второй мировой войны